Доланалы — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Доланалы — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Доланалы — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.